Тота́льная (полная) мультиплика́ция — визуальный приём в рисованной мультипликации, заключающийся в том, что по ходу сцены изменяются рисунки не только персонажей, но и заднего плана. Этот довольно затратный приём позволяет передать любые движения воображаемой камеры, через которую смотрит зритель. В некоторых случаях часть слоёв не требуется изменять, а достаточно двигать или вращать (например, небо). Отдельную сложность представляет размещение персонажей в кадре, поскольку при движении камеры точки пространства перемещаются в кадре по сложным законам. Поэтому на этапе раскадровки персонажей для получения правдоподобного их размещения, ракурса и масштаба требуется раскадрованный задний план, либо персонажи не должны перемещаться по кадру, либо должны рисоваться вместе с задним планом, либо не должны касаться поверхности.

Одной из «прорывных попыток к новой среде обитания [„тотальной мультипликации“]» Ефим Гамбург называет работы Юрия Норштейна.

Примечания

Литература 
  

Технологии мультипликации
История мультипликации